Yagami (generalmente escrito 八神 "ocho, dios") es un apellido japonés. Puede referirse a:

Personas reales 
 una intérprete japonesa.

Personajes ficticios 
Fictional characters with the surname:
, personaje de la serie de videojuegos The King of Fighters.
, de las secuelas del anime Magical Girl Lyrical Nanoha, A's y StrikerS.
 y , personajes de Digimon.
, del manga y anime Maison Ikkoku.
 y sus familiares Soichiro Yagami, Sachiko Yagami y Sayu Yagami: personajes del manga y anime Death Note (nótese que se escribe con un primer kanji distinto: 夜神, es decir, "noche, dios").
, personaje de la novela gráfica. .Ever17 ~the out of infinity~.
Inazuma Eleven Reina Yagami 八神玲奈 [Personaje femenino del anime Inazuma Eleven]] inazuma eleven strikers, serie de videojuegos'''. 

• Kazuma Yagami ( personaje masculino, programas de TV: Kaze no Stigma, Stigma Of The Wind )

Apellidos japoneses